Nationale Raad voor Accreditatie in Certificatie in België
 Raad voor Accreditatie (Nederland) in Nederland